Натали Портер (; род. 16 декабря 1980 года в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге. Она была выбрана на драфте ВНБА 2000 года в четвёртом раунде под общим шестьдесят первым номером клубом «Нью-Йорк Либерти», но не провела в женской НБА ни одной игры. Играла на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Натали Портер родилась 16 декабря 1980 года в городе Мельбурн (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте wnbl.com.au
 Профайл на сайте eurobasket.com 
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты Австралии
Игроки «Данденонг Рейнджерс»
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки «Таунсвилл Файр»
Игроки «Сидней Юни Флэймз»
Игроки ЖБК «Парма»
Игроки «Канберра Кэпиталз»